Малашковичи — название населённых пунктов в Белоруссии.

 Малашковичи — деревня в Рогачевском районе Гомельской области.
 Малашковичи — агрогородок в Климовичском районе Могилёвской области.